Crinifer – rodzaj ptaka z podrodziny hałaśników (Criniferinae) w rodzinie turakowatych (Musophagidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Morfologia 
Długość ciała 50 cm; masa ciała 501–737 g. W odróżnieniu od większości turakowatych obydwa gatunki należące do tego rodzaju nie posiadają kolorowego upierzenia, a ich biotopem nie są gęste lasy, a bardziej otwarte sawanny.

Systematyka

Etymologia 
 Crinifer:  (prawdopodobnie mylna interpretacja słowa criniger) „długowłosy”, od crinis „włosy”; -fer „noszący”, od ferre „nosić”.
 Ichthierax:  ikhthus, ιχθυος ikhthuos „ryba”; ἱεραξ hierax, ἱερακος hierakos „jastrząb”. Gatunek typowy: Falco frontalis  (= Falco piscator ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Crinifer zonurus – hałaśnik bury
 Crinifer piscator – hałaśnik kreskowany

Przypisy 

Turakowate